Све́тлый — наполненный светом; также фамилия и топоним.

Персоналии 
 Светлый Юрий Герасимович (род. 1930) — советский и украинский учёный в области гидравлической транспортировки материалов.
 Эберхард I Светлый (1265—1325) — граф Вюртемберга с 1279 года, сын Ульриха I, единокровный брат своего предшественника Ульриха II.

Водотоки 
 Светлый — ручей на Камчатке.
 Светлый — ручей в Архангельской области.
 Светлый — река в Томской области.
 Светлый — ручей в Свердловской области.
Светлый — ручей в Тверской области. 
 Светлый — ручей в Ярославской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Светлый — посёлок в Барановичском районе Брестской области.
 Светлый — посёлок в Витебском районе Витебской области.
 Светлый — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Светлый — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Светлый — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Светлый — коммуна в Гагаузии.

Россия 
Архангельская область
 Светлый — посёлок в Холмогорском муниципальном округе.

Брянская область
 Светлый — посёлок в Климовском районе.
 Светлый — упразднённый в 2009 году посёлок в Погарском районе.

Владимирская область
 Светлый — посёлок в Александровском районе.

Волгоградская область
 Светлый — посёлок в Быковском районе.

Воронежская область
 Светлый — посёлок в Таловском районе.

Забайкальский край
 Светлый — посёлок в Тунгокоченском районе.

Ивановская область
 Светлый — село в Тейковском районе.

Иркутская область
 Светлый — посёлок в Бодайбинском районе.
 Светлый — упразднённая в 2015 году деревня в Эхирит-Булагатском районе.

Калининградская область
 Светлый — город в Светловском городском округе.

Калмыкия
 Светлый — посёлок в Ики-Бурульском районе.

Камчатский край
 Светлый — посёлок в Елизовском районе.

Кировская область
 Светлый — посёлок в Котельничском районе.

Краснодарский край
 Светлый — посёлок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.
 Светлый — посёлок в Отрадненском районе.

Липецкая область
 Светлый — посёлок в Становлянском районе.

Марий Эл
 Светлый — посёлок в Медведевском районе.

Новгородская область
 Светлый — хутор в Крестецком районе.

Новосибирская область
 Светлый — посёлок в Коченёвском районе.

Оренбургская область
 Светлый — посёлок в Сакмарском районе.
 Светлый — посёлок в Светлинском районе.

Пермский край
 Светлый — посёлок в Осинском городском округе.

Ростовская область
 Светлый — хутор в Каменском районе.
 Светлый — посёлок в Кашарском районе.

Саратовская область
 Светлый — посёлок в Краснопартизанском районе.
 Светлый — посёлок-ЗАТО.

Свердловская область
 Светлый — посёлок в Арамильском городском округе.

Ставропольский край
 Светлый — посёлок в Новоалександровском городском округе.

Томская область
 Светлый — посёлок в Асиновском районе.
 Светлый — посёлок в городском округе Город Томск.

Челябинская область
 Светлый — посёлок в Пластовском районе.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 Светлый — посёлок в Берёзовском районе.

Якутия
 Светлый — посёлок городского типа в Мирнинском районе.

Другое 
 «Светлый» — эсминец.

См. также 
 Светлый Дол
 Светлый Дунай
 Светлый Ерек
 
 Светлый Лог
 
 
 
 Светлый Путь Ленина
 Светлый Родник